Hinn peut se référer à :

Patronyme 
 Benny Hinn (1952-), télévangéliste américain ;
  (1855-1926), homme politique américain ;
 , personnalité américaine du monde des jeux vidéos.

Voir aussi